Calmette ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Calmette (1863–1933), französischer Arzt, Bakteriologe und Immunologe
 Antoine de Bosc de la Calmette, dänischer Amtmann
 Gaston Calmette (1858–1914),  französischer Journalist und Herausgeber
 Joseph Calmette (1873–1952), französischer Historiker
 Pierre Antoine Gerard Bosc de la Calmette (1752–1803), niederländischer Amtmann

La Calmette steht für:
 La Calmette, Gemeinde im Département Gard, Region Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Frankreich

Siehe auch:
 Calmette Bay, Bucht an der Westküste der Antarktischen Halbinsel
 Kap Calmette, Kap an der Westküste der Antarktischen Halbinsel
 Bacillus Calmette-Guérin, ein Impfstoff gegen Tuberkulose
 Calmette-Prozess, ein Strafprozess, siehe Lübecker Impfunglück #Calmette-Prozess